Yılmaz je frekventované turecké příjmení a také zřídkavé křestní jméno. K nositelům příjmení patří:

 Burak Yılmaz (* 1985), turecký fotbalový útočník, reprezentant
 Deniz Yılmaz (* 1988), turecko-ázerbájdžánský fotbalový útočník
 Özgür Yılmaz (* 1977), bývalý reprezentant Turecka v judu

Externí odkazy